Новодубове — село в складі Гродненського району Гродненської області, Білорусь.
 Новодубове — село в складі Вілейського району Мінської області, Білорусь.